gmina Czarna – gmina wiejska, powiat bieszczadzki, woj. podkarpackie
 gmina Czarna – gmina wiejska, powiat dębicki, woj. podkarpackie (daw. gmina Czarna ad Tarnów)
 gmina Czarna – gmina wiejska, powiat łańcucki, woj. podkarpackie
również:
 gmina Czarna Białostocka – gmina miejsko-wiejska, powiat białostocki, woj. podlaskie (daw. gmina Czarna Wieś)
 gmina Czarna Dąbrówka – gmina wiejska, powiat bytowski, woj. pomorskie
 gmina Czarna Woda – gmina miejsko-wiejska, powiat starogardzki, woj. pomorskie